«Лу́чший го́род Земли́» — произведение эстрады в жанре популярной музыки. Музыка композитора Арно Бабаджаняна, слова поэта Леонида Дербенёва. Песня получила широкую известность после исполнения Муслима Магомаева.

История 
Первый исполнитель — Жан Татлян.

Песня «Лучший город земли» в исполнении Муслима Магомаева в течение месяца транслировалась по радио, но её внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущёв: «Твист о Москве? Запретить!». Через несколько месяцев, в октябре 1964 года, Хрущёва отправили в отставку. По преданию, поэт Леонид Дербенёв как-то пришёл на радио и сказал: «Ну вот: Магомаев сделал всё, что мог. Хрущёва сняли. Будете теперь давать нашу песню в эфир?». Ответом стала «реабилитация» песни.

Группа «Браво» в 1994 году записала свою версию песни в дуэте с Муслимом Магомаевым для альбома Дорога в облака.

Во время празднования 866-летия Москвы в 2013 году лейтмотивом праздника стал шлягер Муслима Магомаева «Лучший город Земли».

Примечания 

Песни СССР
Песни России
Песни на русском языке
Песни 1964 года
Песни о Москве
Песни, написанные Арно Бабаджаняном
Песни на слова Леонида Дербенёва
Песни Муслима Магомаева
Песни Жана Татляна
Твист (танец)